Desa Sindangpalay kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sindangpalay (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 106,95), Jawa Barat, 
 Desa Sindangpalay (administrativ by i Indonesien, lat -7,23, long 107,97), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar